Карл Вильгельм Кольбе-младший (нем. Karl Wilhelm Kolbe der Jüngere, * 7 марта 1781 г. Берлин; † 8 апреля 1853 г. Берлин) - немецкий художник.

Жизнь и творчество 
Карл Вильгельм Кольбе был племянником немецкого художника и графика, носившего те же имена и фамилию. Обучался живописи в берлинской Академии художеств, в первую очередь у Даниеля Ходовецкого. В 1796 году рисунок Кольбе на исторический сюжет «Гибель Фробена в битве при Фербеллине» завоевал первую премию на конкурсе, проводимом Академией. Позднее писал преимущественно исторические полотна. В живописи кисти Кольбе-младшего ощущается сильное влияние голландской традиции. Крупнейшая картина художника «Альбрехт Ахиллес захватывает в сражении при Нюрнберге знамя» (1806) была приобретена у него городом Берлином как подарок для принцессы Луизы Прусской (1770-1836), отъезжавшей в Нидерланды. Был автором как эскизов, так и витражей десяти стеклянных окон в орденском замке в Мариенбурге в Восточной Пруссии. Два из них хранятся в берлинской Старой Национальной галерее. На витражах были изображены сражения и победы Тевтонского ордена.

В 1815-1853 годы Кольбе-младший был членом прусской Академии художеств. С 1846 года входил в её сенат.

Избранные работы 
Из наиболее известных исторических и религиозных полотен Кольбе-младшего:
 Вознесение Христово (1816), написана для дворцовой церкви в Потсдаме
 Битва императора Оттона I с венграми
 Бегство императора Карла V
 Труп императора Фридриха Барбароссы в Антиохии (в берлинской Старой Национальной галерее).

Литература 
 Lionel von Donop: Kolbe, Karl Wilhelm. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 16, Duncker & Humblot, Leipzig 1882, S. 463.
 Charlotte Steinbrucker: Kolbe, Carl Wilhelm, d. Jüng. In: Hans Vollmer (изд.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 21: Knip–Krüger. E. A. Seemann, Leipzig 1927, S. 226–228.

Дополнения 
 Angaben zu Карл Вильгельм Кольбе на сайте Академии искусств

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Родившиеся 7 марта
Родившиеся в 1781 году
Родившиеся в Берлине
Умершие 8 апреля
Умершие в 1853 году
Умершие в Берлине
Художники Германии
Исторические художники Германии
Художники романтизма